Bolt (транспортная платформа)
 Bolt Browser
 Bolt Thrower
 Bolt.
 BOLT-117
 Bolt Arena

См. также 
 Вольт (мультфильм)